Antonio Puddu – ex pugile italiano
Antonio Puddu – scrittore italiano
Maurizio Puddu – politico e funzionario italiano
Rossano Puddu – musicista, cantante e compositore italiano

Pagine correlate
Mario Puddu